Con il termine di banca nazionale si indicano vari istituti di credito.

Nel XIX secolo in Italia venivano indicate con l'espressione "banca nazionale" prima la

 Banca Nazionale negli Stati Sardi

ed in seguito all'unità d'Italia la

 Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Istituti storici 
 Banca Nazionale dell'Agricoltura
 Banca Nazionale di Credito
 Banca Nazionale Toscana

Altri istituti 
 Banca Nazionale del Lavoro
 Banca nazionale danese
 Banca nazionale della Romania
 Banca nazionale della Serbia
 Banca nazionale svizzera